Бељас Фуентес има више значења:

 Бељас Фуентес (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бељас Фуентес, Нуево Сентро (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику